Риу-Клару ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Пирасикаба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Риу-Клару. Население составляет 190 373 человека на 2006 год. Занимает площадь 498,008 км². Плотность населения — 382,3 чел./км².

Праздник города —  24 июня.

История 
Город основан 10 июня 1827 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2.163.046.388,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12.002,72 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,825 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cwa.

Муниципалитеты штата Сан-Паулу